Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan-Ralph Brandt e Jeff Coetzee che hanno battuto in finale Luke Bourgeois e Dejan Petrović 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ben Ellwood /  Damien Roberts (quarti di finale)
 Emanuel Couto /  João Cunha e Silva (quarti di finale)

 Barry Cowan /  Wesley Whitehouse (quarti di finale)
 Adriano Ferreira /  Jose Frontera (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1999